Чёрная метка:

 Чёрная метка — вымышленный знак у пиратов, выдаваемый пирату, который нарушил пиратский кодекс.
 Чёрная метка — знак пожирателей смерти из серии романов о Гарри Поттере.
 «Чёрная метка» — альбом группы «Алиса».
 «Чёрная метка» — название рассказа Андрея Кивинова и сборника его рассказов, в который входит этот рассказ.
 «Чёрная метка» — название мини-альбома хип-хоп исполнителя Loqiemean

Фильмы